Ceres – rzymska bogini wegetacji i urodzajów, rzymski odpowiednik Demeter.
 Ceres – planeta karłowata (dawniej planetoida o numerze 1) krążąca w pasie planetoid.
 Ceres – tłuszcz roślinny jadalny, otrzymywany z miąższu orzechów palmy kokosowej.
  () – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean.

Miejscowości 
 Ceres – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus, w Stanach Zjednoczonych.
 Ceres – miejscowość i gmina we Włoszech.
 Ceres – miejscowość w Argentynie.
 Ceres – miejscowość w Południowej Afryce.
 .
 .
 .